Paso, qui signifie pas ou passage en espagnol, renvoie aux articles suivants :

Toponymes

Localités

Paso de Indios, localité du département de Paso de Indios ;
 Paso de los Libres, ville de la province de Corrientes.

Paso Robles, ville du comté de San Luis Obispo en Californie.

Paso de Ovejas, ville du Veracruz.

Paso Bonilla, ville du département de Tacuarembó ;
 Paso Campamento, ville du département d'Artigas ;
 Paso Carrasco, ville du département de Canelones ;
 Paso Cementerio, ville du département de Salto ;
 Paso del Cerro, ville du département de Tacuarembó ;
 Paso Farías, ville du département d'Artigas ;
 Paso Hospital, ville du département de Rivera ;
 Paso de los Mellizos, ville du département de Río Negro ;
 Paso de los Toros, commune du département Tacuarembó.

Paso Real de Macaira, paroisse civile de la municipalité de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico ;
 Paso Real de Macaira, capitale de la paroisse civile de Paso Real de Macaira de la municipalité de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico.

Cols et passages 
 Paso Internacional Los Libertadores, passage frontière de la cordillère des Andes entre l'Argentine et le Chili ;
 Paso de Jama, col andin reliant San Pedro de Atacama au Chili à la province de Jujuy en Argentine ;
 Paso de Los Patos, col frontalier de la cordillère des Andes entre le Chili et l'Argentine ;
 Paso de San Francisco, col de la Cordillère des Andes qui unit d'un côté la province argentine de Catamarca et de l'autre la région d'Atacama du Chili ;
 Paso Socompa, col andin reliant la région d'Antofagasta au Chili avec la province argentine de Salta.

Patronymes 
 Encarna Paso (1931-2019), actrice espagnole ;
 Eul Paso, premier ministre du royaume de Koguryŏ de 191 à 203 ;
 Juan José Paso (1758-1833), juriste et homme politique des Provinces-Unies du Río de la Plata, l’actuelle Argentine.

Races chevalines 
 Paso du Costa Rica, race de cheval de selle originaire du Costa Rica ;
 Paso Fino, race chevaline originaire de Porto Rico et de la Colombie ;
 Paso péruvien, race chevaline légère sélectionnée pour la selle.

Danses 
 Paso doble, musique à deux temps et, par extension, danse de salon espagnole ;
 Paso musette, forme musette du paso doble.

Autres 
 Paso, nom que reçoivent les statues qui défilent durant la Semaine sainte ;
 PASO, acronyme en anglais de Pan American Sports Organization, l'Organisation sportive panaméricaine ;
 Ducati Paso, modèle de moto sportive produit par la firme italienne Ducati.

Voir également 
 

Homonymie de patronyme